Эверард () — фамилия. Известные носители:

 Эверард, Вильям ( 1602 — не ранее 1651) — один из лидеров движения диггеров.
 Эверард (ок. 810—866) — маркграф и герцог Фриуля с 828.
 Эверард, Томас (XVII век) — механик и налоговый чиновник, внёс важные усовершенствования в конструкцию прямоугольной логарифмической линейки.
 Эверард, Генри Бредон (1897—1980) — британский политический и колониальный деятель, исполняющий обязанности президента Родезии (1975—1976, 1978, 1979).

Вымышленные персонажи 
 Эдвард Эверард — персонаж вселенной Гарри Поттера, один из директоров Хогвартса.

См. также 
 Эверард из Бетюна
 Эбергард
 Эберхард